Kadima est un parti politique d'Israël
 Kadimah est un mouvement de jeunesse sioniste fondé dans les années 1880
 Didier Kadima est un champion du Québec de Scrabble.
 Marcel Kadima Kamuleta est un linguiste congolais.
 Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante de la république démocratique du Congo.
 Tshibalabala Kadima est un boxeur congolais.